Бира:

Топоним 
 Бира́ — посёлок городского типа в Еврейской автономной области.
 Бира́ — станция Дальневосточной железной дороги в посёлке Бира.

Реки
 Бира (приток Амура) — река в Еврейской автономной области.
 Бира (приток Уссури) — река в Хабаровском крае.
 Бира (река, впадает в Байкал) — река в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Другое 
 «Бира́» — телерадиокомпания в Еврейской автономной области.
 «Бира» — средний десантный корабль проекта 572 или «Бурея» ВМФ ВС Союза ССР.
 «Бира» — канонерская лодка типа «Амгунь» ВМФ ВС Союза ССР.

См. также 
 Принц Бира — тайский автогонщик, пилот Формулы-1. Его настоящее имя — Бирабонгзе Банудей Банубанд.